Bjergby (Hjørring), plaats in gemeente Hjørring
Bjergby (Morsø), plaats in gemeente Morsø
Bjergby (parochie, Hjørring), parochie van de gemeente Hjørring
Bjergby (parochie, Morsø), parochie van de gemeente Morsø